Micro
Microcomputador

Localidades

Micro (Carolina do Norte)

Desambiguação